Nordfjord (fjord), een fjord in Noorwegen
 Nordfjord (regio), een regio in Noorwegen
 Nordfjord (Groenland), een fjord in Groenland
 Nordfjorden (Spitsbergen), een fjord in Spitsbergen